Mit Hotel Stadt Rom kann gemeint sein:

 Römischer Hof, ein Hotel in Berlin 
  Hotel Stadt Rom (Dresden), ein ehemaliges Hotel in Dresden 
 Hotel Stadt Rom (Leipzig), zwei ehemalige Hotels in Leipzig
Siehe auch:
Hotel Rzymski
Hotel de Rome